Альдеарда (Хильдегарда) д’Оне  (, около 935 — ) — третий ребёнок и единственная дочь виконта Каделона II д’Оне (915/20-987) от 1-й жены Сенегунды де Марсильяк.

Биография 

Будучи в браке с виконтом Гербертом I де Туар, основала церковь в 971 году.

В 980 году стала жертвой ревности жены своего любовника, герцога Аквитании Гильома IV Железнорукого. Эмма де Блуа, встретив её на прогулке верхом, сначала попыталась затоптать соперницу копытами лошади, а затем велела мужчинам своей свиты изнасиловать Альдеарду. По легенде, Эмма приказала выколоть ей глаза.

Семья и дети 
1-й муж: (с 956 года) Герберт I де Туар (ум. 988), виконт де Туар. Имели пять сыновей:
 Эмери III  (ум. до 1000), виконт де Туар;
 Савари III , виконт де Туар;
 Рауль I  (ум. 1014/1015), виконт де Туар;
 Тибо;
 Жоффруа.

2-й муж: (до 13 мая 988 года) как вторая жена Арно I Манцера (ум. 989/991), графа Ангулема. Детей не было.

Литература

Ссылки 
 

Супруги правителей X века